Mishima hace referencia a varios artículos:

Ficción
 Mishima. Una vida en cuatro capítulos, película sobre la vida y obra de Yukio Mishima.
 Kazuya Mishima, carácter ficticio de Tekken, serie de juegos de lucha. 
 Heihachi Mishima, personaje ficticio japonés en Tekken.
 Jinpachi Mishima, carácter ficticio japonés en Tekken.
 Sayoko Mishima, personaje de la serie manga ¡Oh, Mi Diosa! 
 Gen Mishima, serie chilena de ficción.

Personas
 Yukio Mishima, novelista y dramaturgo japonés.

Lugares en Japón
 Mishima (Fukushima)
 Mishima (Kagoshima)
 Mishima (Niigata)
 Mishima (Shizuoka)
 Puerto de Mishima Kawanoe, prefectura de Ehime, en la ciudad de Shikokuchūō.

Además
 Mishima (1905) (ex-Almirante Senyavin), acorazado capturado en la Guerra Ruso-Japonesa;
 Mishima (banda), grupo musical español;
 Ternera de Mishima, un tipo de carne producido en Japón;